De Interwetten Austrian Darts Open 2022 was het vierde Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 29 april tot en met 1 mei in Premstätten.

Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale Danny Noppert met 8-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

 
Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 16 maart 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 18 maart 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 24 april 2022), de twee hoogst gerangschikte Oostenrijkse spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 28 april 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 18 februari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 6 maart 2022).

Gerwyn Price en Adrian Lewis trokken zich terug voor de start van het toernooi, waardoor Ross Smith werd gepromoveerd tot een geplaatste speler en er twee extra spelers bij kwamen uit de Host Nation Qualifiers.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Sport in Stiermarken
Dartswedstrijd in Oostenrijk